Bardeen ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Russell Bardeen (1871–1935), US-amerikanischer Anatom
 James M. Bardeen (1939–2022), US-amerikanischer Astrophysiker
 John Bardeen (1908–1991), US-amerikanischer Physiker und zweimaliger Nobelpreisträger.
 William Bardeen (* 1941), US-amerikanischer Physiker